Александр Языков:
 Языков, Александр Иванович (1841—1886) — русский юрист, поэт.
 Языков, Александр Петрович (1802—1878) — русский юрист и генерал полиции, автор проекта флага Российской империи времён Александра II.
 Языков, Александр Семёнович (1793—1856) — полковник Русской императорской армии.